WMF () — универсальный формат векторных графических файлов для Windows-приложений. Используется для хранения коллекции графических изображений Microsoft Clip Gallery.
Формат разработан Microsoft и является неотъемлемой частью Windows, так как сохраняет последовательность аппаратно-независимых функций GDI (Graphical Device Interface), непосредственно выводящих изображение в заданный контекст графического устройства (на экран, на принтер и т.п.). Очень часто WMF неявно используется для сохранения образа окна вывода программы и его последующего восстановления, а также при переносе информации через буфер обмена (clipboard). Из MS Windows запись и чтение в файл этого формата осуществляются чрезвычайно просто и быстро. Файл этого формата может быть открыт с помощью кроссплатформенных программ GIMP (с предварительной растеризацией) и Inkscape. На платформе Macintosh аналогичную роль играет формат PICT.

Как формат векторной графики WMF в той или иной степени поддерживается многими мощными приложениями — AutoCAD, OpenOffice.org, Adobe Illustrator, и может использоваться для обмена данными между ними.

Структура файла 

Файлы WMF и EMF состоят из списка записей, каждая из которых представляет собой определённую команду с набором аргументов. Форматы записей WMF и EMF похожи, однако есть следующие основные различия:
 В EMF добавились новые коды функций
 В EMF коды функций изменились по сравнению с WMF
 Аргументы, бывшие в WMF 16-битными, стали 32-битными в EMF
 В некоторых функциях в EMF добавились новые аргументы

Список типов записей WMF и EMF

Ссылки 
 [MS-WMF]: Windows Metafile Format
 [MS-EMF]: Enhanced Metafile Format

Графические форматы
Векторная графика